Летняя Универсиада 2017 () — всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, которые прошли с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. Решение об этом было принято 29 ноября 2011 года в Брюсселе на очередном конгрессе FISU.

Билеты на летнюю Универсиаду-2017 должны были поступить в продажу 13 июня, но их продажа была отложена до 5 июля.

По состоянию на 16 июля 2017 года все 12 тысяч билетов на церемонию открытия летней Универсиады 2017 были распроданы.

Претенденты 
 Тайбэй,  Китайский Тайбэй — ранее Универсиады не проводились;
 Бразилиа,  — в 1963 году летняя Универсиада проходила в бразильском городе Порту-Алегри;
 Измир,  — ранее Турция принимала летнюю Универсиаду 2005 года в Измире и зимнюю Универсиаду 2011 года в Эрзуруме.

Виды спорта 
Соревнования проводятся по 22 видам спорта:

Из числа этих видов 14 включаются в программы международных студенческих игр обязательно: баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, теннис большой и настольный, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо, футбол и фехтование. Остальные предлагает оргкомитет каждой конкретной Универсиады. По сравнению с программой Универсиады 2015 в Кванджу, в программу добавились роллер спорт, тяжелая атлетика и ушу.

В августе 2016 года было подтверждено включение в программу четырёх новых видов спорта.

Календарь

Медальный зачёт

См. также 
 Зимняя Универсиада 2017

Примечания

Ссылки 

2017